Fernando León de Aranoa, regista e sceneggiatore spagnolo
Fernando León, calciatore ecuadoriano
Fernando León, velista spagnolo
Fernando León, politico e diplomatico spagnolo